Małe twierdzenie Fermata – twierdzenie teorii liczb
 Move To Front – prosta transformacja strumienia danych, stosowana w kompresji danych
 Port lotniczy Mizan Teferi – kod IATA portu lotniczego w Etiopii
 funkcja przenoszenia modulacji